Saint-Arnoult (Calvados)
Saint-Arnoult (Loir-et-Cher)
Saint-Arnoult (Oise)
Saint-Arnoult (Seine-Maritime)
ook:
Saint-Arnoult-des-Bois, Eure-et-Loir
Saint-Arnoult-en-Yvelines, Yvelines